Nove Mesto è il nome, scritto senza segni diacritici, di diversi luoghi geografici 

Se scritto Nové Město, significa città nuova in lingua ceca ed è il nome di diverse località della Repubblica Ceca:
 Nové Město, un comune della regione di Hradec Králové
 Nové Město na Moravě, una città della regione di Vysočina
 Nové Město nad Metují, una città della regione di Hradec Králové
 Nové Město pod Smrkem, una città della regione di Liberec
 Nové Město, un distretto di Praga

Se scritto Nové Mesto, significa "città nuova" in lingua slovacca ed è il nome di diverse località in Slovacchia: 
 Nové Mesto, quartiere di Bratislava
 Nové Mesto nad Váhom
 Kysucké Nové Mesto
 Slovenské Nové Mesto
 È inoltre l'esonimo slovacco della città ungherese di Sátoraljaújhely, chiamata in slovacco Nové Mesto pod Šiatrom

Pagine correlate
 Novo mesto (disambigua)